

Cinema 
 Sunset Pass – film del 1933 diretto da Henry Hathaway
 Sunset Pass – film del 1946 diretto da William Berke

Letteratura 
 Passo del tramonto (Sunset Pass) – romanzo di Zane Grey del 1931